Луиш де Алмейда (, 1525—1583) — португальский католический монах, брат-иезуит, миссионер, врач. Первым познакомил японцев с европейской хирургией. Родился в Лиссабоне, в еврейской семье, что приняла католицизм. В 1546 г. окончил Лиссабонский университет. В 1552 г. прибыл в Японию, как купец вместе с Косме де Торресом, сьюпириором иезуитской миссии в Японии. В 1556 г. стал членом Общества Иисуса. В 1557 г. открыл больницу и в городе Фунай в провинции Бунго. В 1562—1563 гг. работал на острове Кюсю, занимаясь евангелизацией и лечением населения. В 1565 г. побывал в Киото и Наре. В 1580 г. предназначен сьюпириором региона Амакуса на западе Кюсю. Умер в Кавати, Амакуса.

Примечания

Библиография 
 Алмейда, Луиш де // Коваленко А. Самурайские хроники. Ога Нобунаґа. — : Дух і Літера, 2013. — 960 с. с ил. — С. 845. — ISBN 978-966-378-293-5
 John Z[immermann] Bowers. Western medical pioneers in feudal Japan. — Baltimore [u.a.]: Johns Hopkins Press, 1970.
 Dorotheus Schilling. Das Schulwesen der Jesuiten in Japan (1551—1614). — Münster, 1931.
 Dorotheus Schilling. Os Portugueses e a introdução da medicina no Japão. — Coimbra, 1937.
 Wolfgang Michel. On the Reception of Western Medicine in Seventeenth Century Japan. // Yoshida Tadashi / Fukase Yasuaki (ed.), Higashi to nishi no iryôbunka (Medizin und Kultur in Ost und West). — Kyôto: Shibunkaku Publisher, 2001.
 Wolfgang Michel. Frühe westliche Beobachtungen zur Akupunktur und Moxibustion. // Sudhoffs Archiv, Band 77, Nr. 2 (1993). — S. 194—222.
 Diego R. Yuuki. Luís de Almeida (1525—1583) — médico, caminhante, apóstolo. — Macau: Instituto Cultural de Macau, 1989.
 大分市医師会立アルメイダ病院（1969年開設、大分県大分市）の名称は彼にちなんでいる。
 若桑みどり『クアトロ・ラガッツィ 天正少年使節と世界帝国』集英社、2003年。

Иезуиты Португалии
Католические монахи
Иезуитские миссионеры в Японии